Spojení písmen K a E může mít různé významy:

KE 
 KE – kód ISO 3166-2 pro Keňu
 CD-KE – kód ISO 3166-2 pro provincii Kasai-Oriental
 bývalá SPZ okresu Košice-mesto
 SPZ okresu Košice
 Horská turistická stezka Kom–Emine v Bulharsku

ke
 česká předložka

.ke 
 .ke – internetová doména nejvyššího řádu pro Keňu

Ke
 Kerner – odrůda vinné révy